Кубок Президента 1997 года () — 31-й розыгрыш Суперкубка Турции, в котором встречались чемпион страны сезона 1996/97 «Галатасарай» и обладатель Кубка Турции 1996/97 «Коджаэлиспор». Встреча состоялась 31 мая 1997 года на нейтральном поле в Анкаре, на стадионе 19 мая.

Матч

Ссылки 
 Суперкубок Турции 1997 на сайте mackolik.com

1997
Матчи ФК «Галатасарай»
Матчи ФК «Коджаэлиспор»
Турция
Спорт в Турции в 1997 году
Май 1997 года
События 31 мая
Спортивные соревнования в Анкаре